Podeni (Mehedinți megye)
 Székelyhidas, Kolozs megye